Дмитриевское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дмитриевское — название села Кобелей (до 18.06.2008 года) Мугалжарского района Актюбинской области.

Россия 
 Владимирская область
 Дмитриевское — деревня в Ковровском районе.

 Вологодская область
 Дмитриевское — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Дмитриевское — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района.
 Дмитриевское — село в Грязовецком районе.
 Дмитриевское — село в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района.
 Дмитриевское — село в Югском сельском поселении Череповецкого района.

 Ивановская область
 Дмитриевское — деревня в Заволжском районе.
 Дмитриевское — село в Комсомольском районе.

 Калужская область
 Дмитриевское — деревня в Малоярославецком районе.

 Костромская область
 Дмитриевское — деревня в Буйском районе.
 Дмитриевское — деревня в Галичском районе.

 Нижегородская область
 Дмитриевское — село в Краснобаковском районе.
 Дмитриевское — село в Сокольском районе.

 Пермский край
 Дмитриевское — село в Ильинском районе.

 Ставропольский край
 Дмитриевское — село в Красногвардейском районе.

 Тульская область
 Дмитриевское — село в Заокском районе.
 Дмитриевское, также Вашана — бывший населённый пункт (погост) в Алексинском р-не на р. Вашана, исчез после 1-й мировой войны.

 Ярославская область
 Дмитриевское — село в Дмитриевском сельском поселении Даниловского района.
 Дмитриевское — деревня в Середском сельском поселении Даниловского района.
 Дмитриевское — село в Переславском районе.
 Дмитриевское — село в Пошехонском районе.
 Дмитриевское — деревня в Тутаевском районе.
 Дмитриевское — деревня в Кузнечихинском сельском поселении Ярославского района.
 Дмитриевское — село в Курбском сельском поселении Ярославского района.

См. также 
 Дмитриевское городище
 
 
 Дмитриановское